Ricardo Villalobos puede referirse a:

 Ricardo Villalobos, productor de música chileno; o
 Ricardo Villalobos, jugador de fútbol de playa de México.